Siergiej Bieriezin (ur. 1960) – rosyjski łyżwiarz szybki
 Siergiej Bieriezin (ur. 1971) – rosyjski hokeista